Roman Tománek (né le  à Považská Bystrica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2003-2004 || HK 95 Panthers Považská Bystrica || 1.liga slo. || 29|| 11|| 9|| 20|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || Hitmen de Calgary || LHOu ||19 ||2 ||4 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||54 ||17 ||25 ||42 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || MsHK Žilina || Extraliga slo. ||39 ||2 ||2 ||4 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HK 95 Panthers Považská Bystrica || 1.liga slo. ||37 ||21 ||15 ||36 ||48 ||10 ||7 ||5 ||12 ||14
|-
|2008-2009 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slo. ||56 ||21 ||19 ||40 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slo. ||32 ||18 ||15 ||33 ||24 ||6 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2010-2011 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slo. ||49 ||29 ||18 ||47 ||46 ||14 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|2011-2012 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||7 || 0|| 0||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slo. ||23 ||8 ||4 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012|| HK Nitra || Extraliga slo.||14 ||7 ||7 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 || HK Nitra || Extraliga slo. || 55|| 34|| 18|| 52|| 24|| 9|| 8|| 3|| 11|| 6
|- 
|2013-2014 || HK Nitra || Extraliga slo. || 53|| 31|| 33|| 64|| 26|| 16|| 7|| 8|| 15|| 14
|- 
|2014-2015 || HK Nitra || Extraliga slo. || 55|| 29|| 33|| 62|| 28|| 12|| 4|| 12|| 16|| 6
|- 
| 2015-2016 || HK Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 14 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slo. || 30 || 13 || 22 || 35 || 10 || 17 || 9 || 7 || 16 || 4
|-
|2016-2017 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slo. ||17 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Dukla Trenčín || Extraliga slo. ||9 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || EHC Freiburg || DEL2 ||13 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || EHC Bayreuth || DEL2 ||2 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Scorpions de Mulhouse || SLM ||24 ||3 ||10 ||13 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-¸
|2018-2019 || HK Michalovce || 1.liga slo. ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gyergyói HK ||Erste Liga ||36 ||16 ||18 ||34 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 ||  Gyergyói HK || Liga Națională de hochei ||14 ||6 ||10 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rostocker EC || Oberliga ||36 ||18 ||20 ||38 ||24 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2  
|-
| 2020-2021 || EA Schongau || Regionalliga || 5 || 2 || 5 || 7 || 31 || - || - || - || - || -  
|-
| 2021-2022 || EA Schongau || Regionalliga ||  ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Považská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du HK Nitra
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du EHC Freiburg
Joueur du EHC Bayreuth
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du CS Progym Gheorghieni
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce